Adjunktor (von lateinisch adiungere „verknüpfen“) steht für:

 Adjunktor in der Logik, siehe unter Disjunktion
 Adjunktor in der Grammatik, alternative Bezeichnung für Vergleichspartikel, siehe unter Konjunktion (Wortart)#Grammatische Einordnung